Dimas hace referencia a varios artículos:

Personas
Dimas (nombre)
 Dimas Delgado, futbolista español;
 Dimas Martín, político español;
 Dimas Fernández Barrantes, intelectual peruano;
 Dimas Teixeira, exfutbolista portugués, nacido en Sudáfrica;
 Pyrros Dimas, haltera griego;
 Stavros Dimas, político griego;
 Juan Antonio Dimas, pedagogo español y primer jefe scout nacional de Exploradores de España.

Lugares
 Dimas, localidad del municipio de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, Cuba.

Religión y mitología
 Dimas o Dimante, personaje de la panadería 
 Dimas o el Buen Ladrón, personaje crucificado junto a Jesucristo.

Nombres masculinos